Юго-западный университет — название высших учебных заведений.
 Юго-Западный государственный университет — университет в г. Курск, Россия
 Юго-западный университет Цзяотун — университет в г. Чэнду, КНР.
  — университет в г. Чунцин, КНР.
 Юго-западный университет «Неофит Рильский» — университет в Благоевграде, Болгария
 Юго-западный университет в Эль-Пасо () — университет в Эль-Пасо, Техас, США
  () — университет в Джорджтауне, Техас, США